Luis Ojeda puede referirse a:

 Luis Ojeda (siglo XIX), abogado y militar argentino, funcionario de la provincia de San Luis;
 Luis Alberto Ojeda (n. 1990), arquero de fútbol argentino.
 Luis Ojeda Sotomayor (n. 1998), futbolista ecuatoriano.